Lévy (avec ses variantes orthographiques Levy, Lévi, , lewy ou lewi) est, dans le peuple juif, un des noms portés par les descendants des lévites, membres de la Tribu de Lévi, issue, selon la Bible hébraïque, de Lévi troisième fils de Jacob. Voir aussi Lévi, , , , , , , Lewinsky ou Alouwi, variante arabe.

Patronyme

Lévy 
  ;
 Alexander Lévy (1990-), golfeur français ;
 Alfred Lévy (1840-1919), grand rabbin de France ;
 Alphonse Lévy (1843-1918), peintre juif alsacien ;
  ;
 Antonin Lévy (1980-), avocat français, fils de Bernard-Henri Lévy ;
 Arthur Lévy (1847-1931), auteur et historien français ;
 Azriel Lévy (1934-), mathématicien israélien ;
 Benny Lévy (1945-2003), alias Pierre Victor, philosophe et écrivain français ;
 Bernard Lévy (1963-), acteur et metteur en scène de théâtre français ;
 Bernard-Henri Lévy (1948-), écrivain français ;
 Carlos Lévy (1949-), universitaire français, professeur de littérature et philosophie latine ;
 Catherine Lévy (1942-), sociologue française ;
 Charles Émile Lévy (1837-1915), compositeur français connu sous le nom d'Émile Waldteufel ;
 Claude Lévy (1895-1942), peintre et décoratrice française ;
Élie Lévy (1896-1945), médecin français ;
  ;
 Élisabeth Lévy (1964-), journaliste et essayiste française ;
  ;
 Emmanuel Lévy (19?-), journaliste économique français ;
 Fabien Lévy (1968-), compositeur français ;
 Fernand Alkan-Lévy (1870-1941), peintre français ;
 Florian Lévy (1972-), joueur français de Scrabble ;
 Frédéric Lévy (1811-1894), négociant et homme politique français ;
 Gabrielle Lévy (1886-1935), neurologue française ;
 Gaston Lévy (1902-1990), pédiatre et résistant ;
  ;
 Georges Lévy-Alphandéry (1862-1948), homme politique français ;
 Gilbert M. Lévy (1934-1982), producteur de télévision français ;
 Gilbert Lévy (1949-), acteur français spécialisé dans le doublage, connu notamment pour ses doublages dans Les Simpson et South Park ;
 Gustave Lévy (1826-1885), architecte français ;
 Hanni Lévy (1924-2019), survivante de l'Holocauste ;
 Henri Michel-Lévy (1845-1914), peintre impressionniste français ;
 Henri Lévy (1883-1942), rabbin français ;
 Henri-Léopold Lévy (1840-1904), peintre français ;
 Hirtzel Lévy (1707-1754), commerçant juif victime d'une tragique erreur judiciaire ;
 Isaac Lévy (1835-1912), rabbin français ;
  ;
  ;
 Jean-Marc Lévy-Leblond (1940-), physicien essayiste et vulgarisateur scientifique français ;
  ;
 Jules Lévy (1857-1935), cofondateur en 1878 du groupe des Hydropathes, ou Incohérents ;
 Justine Lévy (1974-), écrivain français, fille de Bernard-Henri Lévy ;
 Kalmus Calmann Lévy (1819-1891), fondateur de la maison d'éditions Calmann-Lévy en 1875 ;
 Laurent Lévy (19?-), bruiteur et acteur français ;
 Léopold Lévy (1882-1966), peintre français ;
 Lily Lévy (1882-1958), écrivain français ;
 Lorraine Lévy (1959-), auteur de théâtre, scénariste, réalisatrice française ;
 Louis-Germain Lévy (1870-1946), rabbin français, créateur de la première synagogue libérale en France ;
 Louis Lévy-Garboua (1945-), économiste français ;
 Lucien Lévy (1882-1965), ingénieur et (co-)inventeur du principe de réception Superhétérodyne ;
 Madeleine Lévy (1918-1944), assistante sociale française, petite-fille du capitaine Alfred Dreyfus, déportée et morte à Auschwitz ;
  ;
 Marcel Lévy (1899-1994), écrivain français ;
 Martine Lévy (1932-), artiste peintre et sculptrice française ;
  ;
 Michel Lévy (1809-1872), médecin-général français ;
 Michel Lévy frères, maison d'édition fondée en 1836 par les frères Michel, Nathan et Kalmus Lévy et renommée depuis Calmann-Lévy ;
 Michel-Louis Lévy (1939-), démographe et statisticien ;
 Mike Lévy (1985-), musicien français de musique électronique connu sous le pseudonyme Gesaffelstein ;
  ;
 Pascal Lévy (1962-) cavalier international de saut d'obstacles ;
  ;
 Paul Michel Gabriel Lévy (1910-2002), journaliste et professeur belge ;
 Paulette Lévy (1918-2005), unique survivante de la Rafle de Dijon (1944)
  ;
 Raoul Lévy (1922-1966), producteur et réalisateur français ;
 Raymond Lévy (1923-2014), résistant, éditeur et écrivain français ;
 Raymond Lévy (1927-2018), président de 1986 à 1992 du constructeur automobile Renault ;
 René Lévy (1970-), philosophe et talmudiste français ;
 Renée Lévy (1906-1943), résistante française ;
 Roger Lévy (1914-2006), résistant français, Compagnon de la Libération ;
 Roger Jacob Lévy, dit Roger Hanin (1925-2015), acteur et réalisateur français ;
 Romain Lévy (19?-), réalisateur français ;
 Sarah Lévy (19?-), réalisatrice française ;
 Sylvain Lévy (1993-), vidéaste français ;
 Thierry Lévy (1945-2017), avocat français ;
 Tony Lévy (1943-), historien des mathématiques ;
 Véronique Lévy (1972-), mystique catholique française ;
 Yvette Lévy (1926-), survivante française et témoin de la Shoah ;
 Yves Lévy (1957-), médecin français, directeur général de l’Inserm.

Levy 

Amy Levy (1861-1889), écrivaine et poétesse anglaise ;
 ;
 ;

Barrington Levy (1964-), chanteur jamaïcain ;
 Benjamin Levy (1974-), chef d'orchestre français ;
 Benn W. Levy (1900-1973), dramaturge anglais ;
 Bruno Levy (19?-), producteur de cinéma et directeur de casting français ;
  ;
 Dani Levy (1957-), un réalisateur et acteur suisse ;
  ;
  ;
 David H. Levy (1948-), astronome canadien ;
 David Levy Yulee (1810-1886), homme politique américain ;
 Deborah Levy (1959-), autrice britannique ;
 Delphine Levy (1969-2020), responsable d'institutions culturelles française ;
 Éliane Amado Levy-Valensi (1919-2006), psychanalyste française ;
 Emmanuel Levy (1971-), animateur de radio, connu sous son surnom Manu Levy ;
 Ernst Levy (1895-1981), pianiste classique néerlandais ;
 Etienne Levy (1922-1996), médecin chercheur et résistant français, petit fils d'Alfred Dreyfus ;
 Geneviève Levy (1948-), femme politique française ;
 Howard Levy (1951-), joueur américain d'harmonica ;
 Jane Levy (1981-), actrice américaine ;
 Joaquim Levy (1961-), économiste brésilien, ministre des Finances en 2014 ;
 Julia Levy (1934-), microbiologiste et immunologue canadienne ;
 Julia Levy-Boeken (1985-), actrice française ;
  ;
 Ludwig Levy (1854-1907), architecte allemand ;
 Maximilian Levy (1987-), coureur cycliste sur piste allemand ;
 Michael Levy (1944-), homme d'affaires britannique ;
 Michel Levy (19?-), sculpteur français ;
 Mickey Levy (1951-), homme politique israélien et président de la Knesset depuis le . Il est membre du parti laïc Yesh Atid ;
 Nathalie Levy (1976-), journaliste française de télévision ;
 Nathalie Levy-Lang, actrice et scénariste française ;
 Ra'anan Levy (1954-2022), artiste israélien ;
 Ronald Levy (1992-), athlète jamaïcain ;
 Rudolf Levy (1875-1944), peintre expressionniste allemand ;
 Scott Levy (1964-), catcheur américain ;
 Shawn Levy (1967-), acteur, réalisateur, producteur et scénariste américain ;
 Shuki Levy (1947-), réalisateur israélien ;
 Steven Levy (1951-), journaliste scientifique américain ;
 Uriah Phillips Levy (1792-1862), Amiral dans l'U.S. Navy, héros de la guerre anglo-américaine de 1812 ;
 William Blume Levy (2001-), coureur cycliste danois ;
 Yasmin Levy (1975-), chanteuse israélienne.

Levi

Lewy 

 Friedrich Heinrich Lewy (1885-1950), médecin, neuroanatomiste et psychiatre allemand.

Lewi 

 Henri Lewi (1942-), essayiste et traducteur français.

Toponyme 

 Cap Lévi, parfois orthographié Lévy comme sur certaines cartes Michelin, extrémité nord-est du Cotentin ;
 Lévis-Saint-Nom (Yvelines), orthographié Lévy-Saint-Nom jusqu'à la Seconde Guerre mondiale ;
 Lurcy-Lévis (Allier), également orthographié Lurcy-Lévy jusqu'à la Seconde Guerre mondiale ;
 Comté de Levy, en Floride ;
 Les bains publics Asser Levy à Manhattan, New York.
 Le Lévy, quartier de Paramé à Saint-Malo.

Voir également 
 Calmann-Lévy, maison d'édition fondée en 1836 par Michel et Kalmus Lévy
 Léon & Lévy, puis Lévy & fils et Lévy & Cie. (marque « L.L. »), famille parisienne d'éditeurs-photographes et d'imprimeurs de 1864 à 1913
 Comète Shoemaker-Levy 9
 Levy ou Revy, un personnage du manga Black Lagoon de Rei Hiroe
Levi (ou Livaï ou encore Rivaille) est un personnage du manga L'Attaque des Titans de Hajime Isayama

Patronyme juif